Вита́лий Бори́сович Лине́цкий (22 октября 1971 — 16 июля 2014) — украинский актёр театра и кино, заслуженный артист Украины (2004).

Биография 
Родился 22 октября 1971 года в Ивано-Франковске. Закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Служил актёром в Ивано-Франковском украинском драматическом театре, Киевском ТЮЗе и Киевском Академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Дважды лауреат профессиональной театральной премии «Киевская Пектораль»: в 1998 году — в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Сеньора Меиса в спектакле «Немного вина… или 70 оборотов» по новеллам Л. Пиранделло, в 2007 году — в номинации «Лучшая мужская роль первого плана» за роль Егора Войницкого в спектакле «26 комнат…» по пьесе А. Чехова «Леший».

Активно снимался в кино.

Погиб в шесть часов утра 16 июля 2014 года в Киеве. Директор «Театра на левом берегу» Александр Ганноченко рассказал, что актёр упал и разбил голову, эту же версию подтвердил журналист Максим Равреба: «Два дня назад его в последний раз видели на Куренёвке. Потом жену вызвали на опознание. Виталий был найден мёртвым в подземном переходе по улице Телиги, возле Кирилловской церкви. Или убит, или упал с большой высоты на бетонные ступени. Но это была неестественная смерть». По факту гибели актёра было возбуждено уголовное дело, но следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было: «Свидетельница — продавщица круглосуточного ларька — видела, как мужчина 16 июля в шесть утра присел на парапет, ограждающий лестницу в подземный переход, и нечаянно упал вниз, прокатившись по ступеням. То, что мужчина в это время был один, зафиксировала и видеокамера, установленная неподалёку».

Прощание с В. Б. Линецким состоялось 21 июля в Театре на левом берегу. Актёр похоронен на Берковецком кладбище.

Театральные работы 
В театре на Левом берегу сыграл около 20 ролей

Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра 
  — «Непобедимый меч Гайан» по сказке Т. Габбе «Город мастеров» — Мушерон Младший
 1995 — «Волшебница» И. Карпенко-Карого — Демьян
 1995 — «Что угодно, или Двенадцатая ночь» У. Шекспира — Фесте / Смерть
  — «Дура» М. Ашара — Мигель Остос
 1996 — «Комедия о прелести греха» по пьесе Н. Макиавелли «Мандрагора»; реж. Юрий Одинокий — Лигурио
 1996 — «Немного вина…или 70 оборотов» по новеллам Л. Пиранделло — Сеньор Меис
  — «Мелкий бес» Ф. Сологуба; реж. Юрий Одинокий — Павлуша Володин
 1997 — «Обманутая» Т. Манна — врач
  — «Венецианский мавр» («Отелло») У. Шекспира — Яго
 1998 — «Филоктет-концерт» по Софоклу — Неоптолем
  — «Так закончилось лето…» по роману И. Шоу «Люси Краун» — Джеф
  — «Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина — Расплюев, Крестьян Крестьянович
  — «Кто боится?..» по пьесе Э. Олби — Ник
  — «Море, ночь, свечи» по пьесе Й. Бар-Йосефа «Это великое море» — Ноах Гринвальд
  — «26 комнат…» по пьесе А. Чехова «Леший» — Егор Петрович Войницкий
 2006 — «Голубчики мои!..» по произведениям Ф. Достоевского и А. Володина — Керилашвили / Свидригайлов
  — «Пусть сразу двух не любит…» по пьесе М. Старицкого «Ой, не ходи, Грицю…» — Хома
  — «Карнавал плоти» по пьесе Г. Бюхнера «Войцек» — Войцек
  — «Веселье сердечное, или Кепка с карасями» по рассказам Ю. Коваля; реж. Дмитрий Богомазов — Автор

 Театр «Свободная сцена» 
  — «Роберто Зукко» Б.-М. Кольтеса — Роберто Зукко

Центр театрального искусства им. Леся Курбаса 
  — «Записки сумасшедшего» Н. Гоголя — Аксентий Иванович Поприщин

 Фильмография 

  — Мелодрама с покушением на убийство
 1992 — Цветение одуванчика — эпизод  — День рождения Буржуя — Олег Пожарский  — День рождения Буржуя—2 — Олег Пожарский 2001 — След оборотня
 2001 — Вечера на хуторе близ Диканьки — Дьяк  — Золотая лихорадка
  — Золушка — Доктор 2003 — Безумный день или Женитьба Фигаро — Базиль  — Кофеман
 2004 — Путеводитель
  — Второй фронт
 2005 — Подруга особого назначения
 2005 — Украденное счастье
 2005 — Свадьба Барби
  — Хеппи Пипл
 2006 — Три ночи (Адвокат)
  — Люблю тебя до смерти
 2007 — Внеземной — уфолог 2007 — Куратор
 2007 — Если ты меня слышишь
 2007 — Презумпция вины
 2007 — Жажда экстрима
 2007 — Убить змея
  — Иллюзия страха
 2008 — Отряд
 2008 — Альпинист
 2008 — Кастинг
 2008 — Гений пустого места
 2008 — Абонент временно недоступен
  — Гувернантка — Алексей, бывший друг Нины 2009 — Красная шапочка — Сказочник, брат Гримм 2009 — Разлучница — Жора, доктор, коллега и друг Валерия 2009 — Чёрта с два — бандит 2009 — Третьего не дано
 2009 — Веское основание для убийства
 2009 — Колдовская любовь-2
  — Брат за брата
 2010 — Правдивая история об Алых парусах — Синкрайт 2010 — А вы играете в шахматы?
 2010 — Я тебя никому не отдам
  — Влюблённые в Киев (новелла «Кое-что») — Иван 2011 — Костоправ — Валентин Львович Фишман, пластический хирург 2011 — Тот, кто прошёл сквозь огонь — Степан Шулика  — Вечное возвращение — Он  — Одесса-мама — Елагин, капитан милиции  — Перелётные птицы — Михаил Витальевич Серов, доктор 2014 — Преступление в фокусе — Вадим Бригов, следователь  — Битва за Севастополь — майор КМБ  — Гнездо горлицы — Дмитрий''

Примечания

Ссылки 
 
 Виталий Линецкий на сайте Кино-театр
 Виталий Линецкий на сайте Государственного академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Лауреаты премии «Киевская пектораль»
Погибшие в результате падения с лестницы
Похороненные на Берковецком кладбище